La saison 2015-2016 du championnat de Chypre de football est la  du championnat de première division de Chypre. À l'issue d'une première phase de poule unique avec matchs aller-retours, les six premiers clubs jouent la poule pour le titre, les deux derniers sont directement relégués tandis que les autres clubs jouent une poule de relégation. Seul le dernier de cette poule est relégué en deuxième division.

C'est l'APOEL Nicosie, tenant du titre, qui est à nouveau sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec huit points d'avance sur l'AEK Larnaca et quinze sur l'Apollon Limassol, vainqueur de la Coupe de Chypre. Il s'agit du vingt-cinquième titre de champion de Chypre de l'histoire de l'APOEL.

Les clubs participants

Compétition

Première phase 

|valign=top align=left width=60%|

|}
|}

Deuxième phase 

|}
| align="left" width="30%" |

|}

|}
| align="left" width="30%" |

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Chypre de football

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur le site de RSSSF

2015-2016
Chypre M1
2015 à Chypre
2016 à Chypre